Посёлок Лесозавода — посёлок в Шатурском муниципальном районе Московской области. Входит в состав Дмитровского сельского поселения. Население —  чел. ().

Расположение 
Посёлок Лесозавода расположен в юго-западной части Шатурского района, расстояние до МКАД порядка 141 км. Высота над уровнем моря 129 м.

История 
В XIX веке на месте посёлка была лесопильня братьев Хлудовых. На левом берегу реки Летовки находятся два обустроенных родника.

В 1993 году население посёлка составляло 225 жителей, 99 дворов.

Во второй половине 1990-х — первой половине 2000-х годов посёлок входил в Середниковский сельский округ.

Население

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Шатурского района
Сельское поселение Дмитровское (Московская область)